Amphoe Benchalak (in Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Si Sa Ket. Die Provinz Si Sa Ket liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Benchalak grenzt an die folgenden Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Kantharalak, Si Rattana, Nam Kliang und Non Khun in der Provinz Si Sa Ket, sowie an die Amphoe Det Udom und Thung Si Udom der Provinz Ubon Ratchathani.

Geschichte 
Benchalak wurde am 31. Mai 1993 zunächst als „Zweigkreis“ (King Amphoe) eingerichtet, indem fünf Tambon vom Amphoe Kantharalak abgetrennt wurden. 
Am 5. Dezember 1996 wurde er zum Amphoe heraufgestuft.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Benchalak ist in fünf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 67 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) im Landkreis:
 Siao (Thai: )
 Nong Wa (Thai: )
 Nong Ngu Lueam (Thai: )
 Nong Hang (Thai: )
 Tha Khlo (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Benchalak bei amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Benchalak